Воюш Андрій Іванович (* 1976) — український хокеїст, крайній нападник. Гравець національної збірної.
 Воюш Володимир Дмитрович (* 1957) — український політик, народний депутат України 4-го скликання.
 Сяржук Сокалау-Воюш (* 1967) — білоруський поет, бард і перекладач.